8-й чемпионат мира по софтболу среди женщин 1994 проводился в городе Сент-Джонс (провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, Канада) с 29 июля по 7 августа 1994 года с участием 28 команд. В Канаде женский чемпионат мира проводился впервые.

Чемпионом мира стала (в 5-й раз в своей истории и 3-й раз подряд) сборная США, победившая в финале сборную Китая. Третье место заняла сборная Австралии.

В чемпионате мира впервые принимали участие сборные Австрии, Ботсваны, Великобритании, Испании, Молдавии, Республики Корея, Украины, Франции, Хорватии и Чехии.

Формат соревнований 
Сначала команды, разбитые на две группы (A, B) по 8 команд, участвуют в групповом этапе, где по круговой системе играют между собой в один круг. Восемь лучших команды (четыре из каждой группы) проходят в плей-офф, проводящийся по системе плей-офф Пейджа; на предварительном этапе отбираются 4 команды, в медальном этапе они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Групповой этап 

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Предварительный этап 
В двух розыгрышах по системе Пейджа отбираются 4 команды (участники 3-х раундов), которые сыграют в медальном этапе.

Матч за 5-е место 
Играется между командами, проигравшими в полуфиналах предварительного этапа.

Медальный этап

Итоговая классификация

Примечания 

1994 год в софтболе
1994
Софтбол
Международные соревнования по софтболу в Канаде
Спортивные соревнования в Сент-Джонсе (Ньюфаундленд и Лабрадор)
Чемпионаты мира в Канаде
Спорт в Канаде в 1994 году
Июль 1994 года
Август 1994 года